Томата има више значења:

 Томата, Анексо Пиларес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Томата (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику